Korzybie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Korzybie, village du powiat de Mława
 Korzybie, village du powiat de Płońsk 

dans la voïvodie de Poméranie
 Korzybie, village du powiat de Słupsk (nom allemand : Zollbrück)